Gmina Benton – gmina w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Gmina Benton – gmina w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Cass